Сан Хуан де Амаргос има више значења:

 Сан Хуан де Амаргос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуан де Амаргос, Асијенда де Сан Хуан (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику